Stauffacher ist der Name mehrerer Geschlechter:

 Stauffacher SZ, Schwyzer Geschlecht
 Stauffacher GL, Glarner Familie

Stauffacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Stauffacher (* 1950), Militante linke Zürcher Politaktivistin, siehe Revolutionärer Aufbau Schweiz
 Barbara Stauffacher Solomon (* 1928), US-amerikanische Landschaftsarchitektin und Grafikdesignerin
 Dietrich Stauffacher (Landvogt) (1546–1616), Schweizer Landvogt, Militär und Landammann
 Dietrich Stauffacher (1907–1979), Schweizer Politiker
 Gertrud Stauffacher, in Friedrich Schillers Wilhelm Tell von 1804 die Ehefrau von Werner, die Stauffacherin, Symbolfigur der kühnen und energischen Schweizerin
 Heinrich Stauffacher, Bruder von Werner Stauffacher, in führender Stellung am Streit mit dem Kloster Einsiedeln beteiligt, der zur Schlacht am Morgarten führte
 Johann Stauffacher, Schweizer Zeichenlehrer und Illustrator.
 Richard Stauffacher (* 1982), Schweizer Windsurfer
 Susanne Vincenz-Stauffacher (* 1967), Schweizer Politikerin (FDP)

Stauffacher ist ein Platz in Zürich:

 Stauffacher (Zürich)

Siehe auch:

 Landammann Stauffacher